Емельно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гурувский повят, Нижнесилезское воеводство. Население 3094 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Белишув
 Цеханув
 Цешины
 Хоронгвице
 Дашув
 Ижондзе
 Емельно
 Кетлюв
 Любошице
 Любошице-Мале
 Любув
 Ленчица
 Ословице
 Пётровице-Мале
 Пискоже
 Псары
 Смольне
 Слешув
 Ущонув
 Здзеславице

Поселения 
 Борки
 Хобеня
 Челядзь-Мала
 Маювка
 Рувна
 Становице
 Завишув

Соседние гмины 
 Гмина Гура
 Гмина Нехлюв
 Гмина Рудна
 Гмина Вонсош
 Гмина Виньско

Ссылки 

Гмины Нижнесилезского воеводства